Babianka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie Parczew
 Babianka – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie Parczew